Berenguela ist der Name folgender Personen:

 Berenguela von Barcelona (1108–1149), Königin von Kastilien und Léon
 Berenguela von Kastilien (oder Berengaria; 1180–1246), kurzzeitig Königin von Kastilien
 Berengaria von Navarra (span.: Berenguela, frz.: Bérengère; * zwischen 1165 und 1170; † 1230), als Ehegattin König Richards I. von 1191 bis 1199 Königin von England

außerdem der Name folgender geographischer Orte:

 Berenguela (Pando), eine Ortschaft in der Provinz Pando in Bolivien